Big Bald bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Bald (Haywood County, North Carolina)
 Big Bald (Mitchell County, North Carolina)
 Big Bald (Yancey County, North Carolina)

Siehe auch:
 Big Baldy
 Big Bald Mountain